Шкодра́н Муста́фи (; 17 апреля 1992, Бад-Херсфельд) — немецкий футболист, защитник клуба «Леванте». Выступал за сборную Германии.

Мустафи родился в Германии в семье албанских эмигрантов. Воспитывался в системе клуба «Гамбург», однако свою взрослую карьеру начал в «Эвертоне», пополнив ряды «ирисок» в 2009 году. В 2012 году перебрался в итальянскую «Сампдорию», помог ей вернуться в Серию A. С 2014 года выступал в составе «Валенсии», являясь основным крайним защитником «летучих мышей». Летом 2016 года стал игроком лондонского «Арсенала». 2 февраля 2021 присоединился к «Шальке 04»

Шкодран выступал абсолютно во всех юношеских и молодёжных сборных Германии, начиная с 15 лет. Вместе с юношеской командой до 17 лет выигрывал чемпионат Европы 2009 года, а с первой сборной Бундестим взял золотые медали на мировом первенстве в Бразилии.

Биография 
Шкодран Мустафи родился 17 апреля 1992 года в немецком городе Бад-Херсфельд в семье албанцев родом из небольшого городка Гостивара, который находится на территории современной Македонии. Шкодран начинал свою карьеру в любительском клубе «Бебра», затем транзитом через «Ротенбург» оказался в академии «Гамбурга». В 2007 году он подписал молодёжный контракт и два сезона выступал в составе фарм-клуба «динозавров». В 2009 году Мустафи пополнил ряды английского «Эвертона», подписав контракт на три года.

Клубная карьера 
В составе ливерпульского клуба практически не играл, лишь раз появившись на поле в футболке основной команды. Случилось это в декабре 2009 года в матче Лиги Европы 2009/10 против БАТЭ. Впоследствии ещё несколько раз попадал в заявку первой команды на матчи английского первенства, однако больше на поле не выходил.

3 января 2012 года Шкодран перешёл в итальянскую «Сампдорию». До конца сезона провёл всего один матч, дебютировав в рамках Серии B 26 мая 2012 года в поединке против «Варезе» (1:3). В следующем сезоне «Сампдория» начала играть в высшем дивизионе Италии и Шкодран изначально не пробивался в стартовый состав. 11 ноября он сыграл свой первый матч в рамках Серии A против «Палермо» (0:2). До конца сезона отметился ещё в 19 матчах, большую часть из которых начинал в основе. Сезон 2013/14 получился для Мустафи сверхудачным. Он окончательно закрепился в основе «дории», а также удостоился вызова в основную сборную Германии. В этом же сезоне защитник забил первый гол на клубном уровне, добыв победу в поединке против «Аталанты» (1:0). Всего же в этом сезоне провёл 33 матча из 38 возможных, став одним из самых стабильных игроков своей команды.

6 августа 2014 года перешёл в испанскую «Валенсию». Шкодран стал 16-ым действующим чемпионом мира, который когда-либо играл в составе левантийской команды. Дебютировал в составе «летучих мышей» 25 сентября в поединке против «Кордобы» (3:0). После этой встречи закрепился в основе «Валенсии» и ровно через месяц забил первый гол, поразив ворота «Эльче» (3:1). Ещё через неделю оформил дубль в поединке против «Вильярреала» (1:3). За три сезона проведённые в «Валенсии» Мустафи сыграл 81 матч и забил 6 голов.

30 августа 2016 года Мустафи перешёл в лондонский «Арсенал», с которым заключил контракт на пять лет. Сумма трансфера не разглашалась, но по оценкам спортивных СМИ могла составить более 35 млн фунтов. Дебют футболиста состоялся 10 сентября в 4 туре чемпионата Англии в матче против «Саутгемптона» (2:1), где Мустафи вышел в стартовом составе.

В сборной 
В мае 2009 года принимал участие в чемпионате Европы для юношей до 17 лет, где вместе со своей сборной стал чемпионом. Здесь он выступал с такими игроками как Марио Гётце, Маттиас Циммерман, Марк-Андре тер Штеген, Бернд Лено и др. Затем Мустафи играл в молодёжной сборной и отправлялся на чемпионат Европы 2013 года, который сборная Германии провалила, выиграв всего один матч против россиян (3:2). 15 октября провел последний матч в составе молодёжки против сборной Фарерских Островов (3:2).

В составе национальной сборной дебютировал 13 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Польши. Был включён в заявку сборной на чемпионат мира 2014 года, где провёл три матча и получил травму бедра в матче 1/8 финала против сборной Алжира. Первый гол за сборную забил 12 июня 2016 года в матче против сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы.

Достижения 

Командные
«Арсенал»

 Обладатель Кубка Англии (2): 2016/17, 2019/20
 Итого: 2 трофея

Сборная Германии (до 17)

 Чемпион Европы среди юношей до 17 лет: 2009
 Итого: 1 трофей

Сборная Германии
 Чемпион мира: 2014
 Обладатель Кубка конфедераций: 2017
 Итого: 2 трофея

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Леванте»